Vågberg ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Vågberg (* 1967), norwegischer Curler und Olympiasieger
 Trine Trulsen Vågberg, norwegische Curlerin